Op het toernooi van Wimbledon in 1985 werd het gemengd dubbelspel gespeeld van 26 juni tot en met 7 juli 1985.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Wendy Turnbull en John Lloyd waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Kathy Jordan en Mark Edmondson.

Het als tweede geplaatste duo Martina Navrátilová en Paul McNamee won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als zevende geplaatste Australische koppel Elizabeth Smylie en John Fitzgerald in drie sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Navrátilová had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australiër McNamee geen.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Vier Nederlanders speelden mee:
 Marcella Mesker en Huub van Boeckel,
 Betty Stöve met de Zuid-Afrikaan Frew McMillan,
 Tom Okker met de Australische Dianne Balestrat.
Allen strandden in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.4+5)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1985